Иван Унковский:
 Унковский, Иван Семёнович (1822—1886) — русский адмирал, исследователь Японского моря и залива Петра Великого, ярославский губернатор, сенатор.
 Унковский, Иван Степанович (1681—после 1755) — русский офицер и путешественник, в 1722 возглавлял посольство к джунгарам, автор записок об этом посольстве.